Enrico Canfari – calciatore, dirigente sportivo e arbitro di calcio italiano
 Eugenio Canfari – dirigente sportivo italiano